Chyträus (nach griech. χυτρα „Kochtopf“ zu lat. Chytraeus gräzisiert) ist der Familienname folgender Personen:
 David Chyträus (eig. D. Kochhafe; 1530–1600), evangelischer Theologe, Historiker, Schulorganisator und Rektor der Universität Rostock
 Nathan Chyträus (eig. Nathan/Nathanael Kochhaff/Kochhafe; 1543–1598), evangelischer Theologe, Poet und Philologe